Erdőmajor, Nagylók településrésze
Erdőmajor, Tordas településrésze